Physiktechnik steht für

 Technische Physik
 die Ausbildungs-Fachrichtung des staatlich geprüften Technikers